

Itália írásmóddal
 Itália (történelmi-politikai fogalom): az Itália egyesítése és a modern Olaszország létrejötte (1860) előtt az Appennini-félszigeten fennálló államalakulatok gyűjtőneve
 Megjegyzés: Idegen nyelvű megfelelői: , , ,  stb. a fenti Itália-fogalom mellett jelentik még az 1860 utáni Olaszországot is.
 A magyar nyelvben az „Itália” és az „Olaszország” fogalmak jelentéstartalma eltérő: „Itália” használatos „Olaszország” értelemben is, de az „Olaszország” kifejezés használata hibás az 1860 előtti olasz államok együttesére.

 Itália (földrajzi régió): az Appennini-félsziget területe, beleértve Olaszország, San Marino, a Vatikán területét, továbbá Svájc, Délkelet-Franciaország, Szlovénia és Málta olaszok lakta területeit
 Kontinentális Itália (Italia continentale) Olaszországnak a Pó folyótól északra fekvő területe, beleértve San Marinót, továbbá Svájc, Délkelet-Franciaország és Szlovénia olaszok lakta területeit.
 Észak-Itália vagy Észak-Olaszország vagy Felső-Olaszország (Italia settentrionale, Norditalia, Alta Italia): Olaszország nyolc régiója az Appennini-félsziget északi részén,
 Közép-Itália vagy Közép-Olaszország (Italia centrale, Centro): Olaszország öt régiója az Appennini-félsziget középső részén,
 Dél-Itália vagy Dél-Olaszország (Italia Meridionale, Bassa Italia, Suditalia, Sud, Mezzogiorno, Meridione): Olaszország öt régiója az Appennini-félsziget déli részén

Kapcsolódó fogalmak
 Itáliai Királyság: több államalakulat elnevezése Itália történelmének különböző szakaszaiban

Italia írásmóddal
 Italia (Római Birodalom): a Római Köztársaság és a Római Birodalom törzsterülete, különleges közigazgatási státusszal.
 Italia turrita az egyesült Olaszországot szimbolizáló nőalak
 Italia (léghajó): Umberto Nobile léghajója, 1928-ban az Északi-sarkvidéken pusztult el
 Italia (hajó): több kereskedelmi és hadihajó neve
 Italia (szőlő): borszőlő-fajta  
 Ferrari 458 Italia: luxussportautó